Bistrița este un nume propriu.

Etimologie 
Denumirea provine din limba slavă, semnificația actuală în limbile moderne provenite din aceasta fiind de repede/rapid sau inteligent.

Locuri cu acest nume

Localități din Bulgaria 
 Bistrița, sat în comuna Capitalei, regiunea Sofia-capitala;
 Bistrița, sat în Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria

Localități din România 
 Bistrița, oraș în Transilvania, România, reședință a județului Bistrița-Năsăud
 Bistrița, un sat în județul Mehedinți
 Bistrița, un sat în județul Neamț
 Bistrița, un sat în județul Vâlcea
 Bistrița Bârgăului, localitate în județul Bistrița-Năsăud, reședința comunei cu același nume
 Bistrița Bârgăului Fabrici, localitate în județul Bistrița-Năsăud 
 Bistrița Nouă, localitate în județul Olt, Oltenia, România

Mănăstiri în România 
 Bistrița, mănăstire în Moldova, România
 Bistrița, mănăstire în Țara Românească, România

Munți din România 
 Munții Bistriței, parte din Carpații Orientali
  Munții Bârgău, numiți și Munții Bistrița Bârgăului, parte din Carpații Orientali

Râuri din România 
 Bistrița - afluent al Oltului numit și Bistrița Vâlceană
 Bistrița - afluent al Siretului; numit în cursul superior și Bistrița Aurie
 Bistrița - afluent al Someșului
 Bistrița - afluent din bazinul Jiu numit și Bistrița Gorjană

Localități cu nume similare 
 Banská Bystrica, oraș în Slovacia
 Bistrica ob Sotli, comună în Slovenia

Denumiri derivate 
 Canalul Bâstroe, propus de Ucraina pentru a face legătura dintre Dunăre și Marea Neagră.

Vezi și 
 Gloria Bistrița, echipă românească de fotbal care joacă la Bistrița, în Divizia A.
 Bistra (dezambiguizare)
 Râul Bistricioara (dezambiguizare)
 Râul Bistrița (dezambiguizare)

Nume proprii
Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Toponime românești
Toponime slave